El término japonés Kokoro (心 en kanji) puede llegar a significar corazón, alma, mente, espíritu, sentimientos. Es una palabra compleja que se basa en su contexto y «une las nociones de corazón, mente y espíritu, y que considera a estos tres elementos como indivisibles entre sí».

Kokoro también puede referirse a:

Literatura 

 Kokoro, novela de Natsume Sōseki publicada por primera vez en 1914.
 Kokoro Library, serie de manga creada por Nobuyuki Takagi.
 Kokoro Connect, serie de novelas ligeras.

Cine 

 Kozure Ōkami: Oya no kokoro ko no kokoro, película de samuráis de 1972.

Música 

 Dan Dan Kokoro Hikareteku, cuarto sencillo musical de la banda Field of View.
 Kokoro no Senshi, single lanzado por Angela Aki.

Referencias